Schink ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schink (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Barthel Schink (1927–1944), deutscher Widerstandskämpfer (Ehrenfelder Edelweißpiraten)
 Hans-Christian Schink (* 1961), deutscher Fotograf mit dem Schwerpunkt Architekturfotografie
 Johann Friedrich Schink (1755–1835), deutscher Schriftsteller
 Lina-Kristin Schink (* 1983), deutsche Radsportlerin und Triathletin
 Nena Schink, verheiratete Nena Brockhaus (* 1992), deutsche Journalistin und Kolumnistin
 Wilhelm Schink (1916–2004), deutscher Chirurg und Hochschullehrer in Köln